Соревнования по плаванию на дистанции 4×100 метров вольным стилем у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 6 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 16 сборных. Действующими олимпийскими чемпионками в данной дисциплине являются пловчихи Австралии.

Австралийски выиграли золото в этой дисциплине третий раз за последние 4 Олимпиады (2004, 2012, 2016).

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены новые олимпийские или мировые рекорды:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В финал проходят 8 сборных, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийские игры  на сайте Международной федерации плавания (FINA)